Alphonso Johnson peut faire référence à :
 Alphonso Johnson (1951-), un bassiste américain ;
 Alphonso Johnson, un professeur sourd et fondateur de la New York State School for the Deaf.

Artiste d'Epic Records